Hayles est un patronyme porté notamment par :

 Barry Hayles (né en 1972), footballeur jamaïcain ;
 Brian Hayles (1931-1978), scénariste britannique ;
 Robert Hayles (né en 1973), coureur cycliste britannique, spécialiste de la piste.

Homonymie de patronyme